Vrapče, zagrebačko naselje
 Podsused – Vrapče, gradska četvrt u upravnom ustrojstvu grada Zagreba
 Vrapče (Vogošća, BiH), naselje u općini Vogošća, BiH
 Vrapče (Tuzla, BiH), naselje u Gradu Tuzli, BiH
 Vrapče potok, potok u Gradu Tuzli